Kräutermischung steht für:

 Gewürzmischung, Lebensmittel
 Kräutermischung (Tabakersatzstoff)
 Spice (Droge), Cannabisersatz